Francesco Carradori (1747-1824) – scultore e restauratore italiano
 Franco Carradori (1934-2004) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Gremio dei carradori – antica maestranza della città di Sassari